Roscoe-Gletscher ist der Name folgender Gletscher:
 Roscoe-Gletscher (Alaska), Vereinigte Staaten
 Roscoe-Gletscher (Antarktika) im Königin-Marie-Land